Le mot Markovnikov peut faire référence à :

 la règle de Markovnikov, une loi de chimie organique ;
 Vladimir Markovnikov, nom de celui qui a découvert cette loi.